Ropta State (Metslawier), een stins bij Metslawier, gemeente Dongeradeel
Ropta State (Wijnaldum), een monumentale boerderij met herenhuis bij Wijnaldum, gemeente Harlingen